Diana Vanessa da Conceição Santos (21 de julho de 1984) é uma política portuguesa. Foi deputada à Assembleia da República na XIV legislatura pelo Bloco de Esquerda. Ela possui uma licenciatura em Psicologia Clínica e uma frequência de Mestrado em Doenças metabólicas e comportamento alimentar. 
 

Deputados da Assembleia da República Portuguesa
Políticos do Bloco de Esquerda (Portugal)